Благода́тное — название географических объектов.

Населённые пункты

Казахстан 
 Благодатное — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Благодатное — село в Железинском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2018 году.
 Благодатное — название села Олжабай батыра в Ерейментауском районе Акмолинской области до 10 декабря 2004 года.

Россия 
 Благодатное — село в Кулундинском районе Алтайского края, упразднено в 1975 году.
 Благодатное — село в Кореневском районе Курской области.
 Благодатное — деревня в Курчатовском районе Курской области.
 Благодатное — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Благодатное — деревня в Хлевенском районе Липецкой области.
 Благодатное — село в Карасукском районе Новосибирской области.
 Благодатное — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Благодатное — село в Хорольском районе Приморского края.
 Благодатное — село в Хвалынском районе Саратовской области.
 Благодатное — исчезнувшее село в Советском районе Саратовской области.
 Благодатное — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Благодатное — село в Петровском районе Ставропольского края.
 Благодатное — деревня в Казанском районе Тюменской области.
 Благодатное — деревня в Граховском районе Удмуртии.
 Благодатное — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Благодатное — название села Гехи в Урус-Мартановском районе Чечни, с 1944 по 1957 годы.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Благодатное — упразднённое село в Белогорском районе.
 Благодатное — село в Джанкойском районе.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Благодатное — упразднённое село в Балаклавском районе.

Украина 
Винницкая область
 Благодатное — село в Томашпольском районе.

Волынская область
 Благодатное (до 2016 года — Жовтневое) — посёлок городского типа, подчинённый Нововолынскому городскому совету.

Днепропетровская область
 Благодатное — село в Криничанском районе.
 Благодатное (до 2016 года — Чапаевка) — село в Широковском районе.

Донецкая область
 Благодатное (до 1926 года — Амвросиевка) — село в Амвросиевском районе.
 Благодатное  — село в Бахмутском районе.
 Благодатное (быв. Октябрь) — посёлок в Великоновосёлковском районе.
 Благодатное — посёлок городского типа в Волновахском районе.

Запорожская область
 Благодатное — село в Новониколаевском районе.
 Благодатное (до 2016 года — Чапаевка) — село в Токмакском районе.
 Благодатное — село в Черниговском районе.

Кировоградская область
 Благодатное (бывшее Куйбышево) — село в Бобринецком районе.
 Благодатное — село в Долинском районе.

Луганская область
 Благодатное — село в Меловском районе.

Николаевская область
 Благодатное — село в Арбузинском районе.
 Благодатное (до 2016 года — Комсомольское) — село в Витовском районе.
 Благодатное — село в Очаковском районе.

Одесская область
 Благодатное — село в Ананьевском районе.
 Благодатное — село в Белгород-Днестровском районе.
 Благодатное — село в Лиманском районе.
 Благодатное (до 2016 года — Кирово) — село в Раздельнянском районе.
 Благодатное — село в Саратском районе.
 Благодатное — село в Тарутинском районе.

Харьковская область
 Благодатное — село в Барвенковском районе.
 Благодатное — село в Валковском районе.
 Благодатное — село в Волчанском районе.
 Благодатное — поселок в Змиёвском районе.
 Благодатное — село в Краснокутском районе.
 Благодатное — село в Лозовском районе.
 Благодатное — село в Харьковском районе.

Херсонская область
 Благодатное (до 2016 года — Петровское) — село в Белозёрском районе.
 Благодатное — село в Бериславском районе.
 Благодатное — село в Геническом районе.
 Благодатное (бывшее Радгоспное) — село в Скадовском районе.
 Благодатное (бывшее Жовтневое) — село в Чаплинском районе.

Черкасская область
 Благодатное (до 2016 года — Чапаевка) — село в Золотоношском районе.

Озеро 
 Благодатное —  в Тернейском районе Приморского края.
 Благодатное — озеро на острове Итуруп.
 Благодатное — озеро искусственного происхождения в Хабаровском районе Хабаровского края России.

См. также 
 Благодатное Небо
 Благодатное паломничество
 Благодатная
 Благодатный
 Благодатовка
 Благодать (значения)